Лас Парехитас има више значења:

 Лас Парехитас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Парехитас, Ел Халакате (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику